Katsuji Tsunoda – cestista giapponese
 Natsumi Tsunoda – judoka giapponese
 Yuki Tsunoda – pilota automobilistico giapponese